У́лица Вру́беля — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Врубеля — улица в Воронеже.
 Улица Врубеля — улица в Москве.
 Улица Врубеля — улица в Самаре.

Украина 
 Улица Врубеля — улица в Кропивницком.